

Astronomia 
20174 Eisenstein – asteroide del sistema solare

Cinema 
Eisenstein – film del 2000 diretto da Renny Bartlett basato sulla vita del regista russo Sergej Michajlovič Ėjzenštejn

Geografia 
 Eisenstein – nome tedesco di Vașcău, città della Transilvania (Romania)
Bayerisch Eisenstein – comune della Baviera (Germania)

Matematica 
Criterio di Eisenstein
Intero di Eisenstein
Numero primo di Eisenstein
Serie di Eisenstein

Persone 
Elizabeth Eisenstein – storica statunitense
Gotthold Eisenstein – matematico tedesco
Ira Eisenstein – rabbino statunitense
Paul Eisenstein, poi Paul Edwards – filosofo statunitense
Phyllis Eisenstein – scrittrice statunitense
Sergej Michajlovič Ėjzenštejn – regista sovietico